Samanta Fabris : joueuse de volley-ball croate
 Samanta Jimenez : joueuse de volley-ball néerlandaise
 Samanta Villar : journaliste espagnole catalane

Voir aussi 

 Samantha prénom féminin